Emile William Ivanhoe Heskey, född 11 januari 1978 i Leicester, är en engelsk fotbollsspelare (anfallare) av antiguansk härkomst. 2012 skrev han kontrakt med den australienska A-League-klubben Newcastle Jets, som han spelade för fram till 2014. Mellan 2014 och 2016 spelade han för Bolton Wanderers.

Klubbkarriär 
När Heskey var 5 år gammal började han spela i Leicester Citys ungdomslag, och debuterade i A-laget, sjutton år gammal, den 8 mars 1995 i en match mot Queens Park Rangers. Under de nästkommande säsongerna spelade Heskey i stort sett alla Leicesters ligamatcher innan han i mars 2000 värvades av Liverpool FC. Under sin tid i Leicester vann Heskey Ligacupen två gånger (1997 och 2000).

Liverpools dåvarande manager Gérard Houllier betalade 11 miljoner pund för Heskey, vilket var klubbrekord. Han debuterade för Liverpool den 11 mars samma år och gjorde sitt första mål den 1 april. Under sin första hela säsong med Liverpool spelade Heskey totalt 56 matcher och gjorde 22 mål samtidigt som laget vann FA-cupen, Ligacupen och UEFA-cupen. Under fyra och en halv säsong i Liverpool spelade Heskey 223 matcher och gjorde 60 mål.

I maj 2004 skrev Heskey på ett femårskontrakt med Birmingham City efter att klubben betalat 3,5 miljoner pund direkt med en option på ytterligare 2,75 miljoner pund. Han stannade dock bara i klubben i två säsonger innan Wigan betalade 5,5 miljoner pund för honom i juli 2006. Efter tre säsonger i Wigan värvades Heskey av Aston Villa sommaren 2009.

Klubbstatistik

Landslagskarriär 
Mellan 1999 och 2010 spelade Heskey 62 matcher och gjorde 7 mål för det engelska landslaget och medverkade i två EM-turneringar (EM 2000 och EM 2004) och två VM-turneringar (VM 2002 och VM 2010). Efter VM 2010 meddelade Heskey att han slutar i landslaget.

Referenser 

Engelska landslagsspelare i fotboll
Spelare i Leicester City FC
Spelare i Liverpool FC
Spelare i Birmingham City FC
Spelare i Wigan Athletic FC
Spelare i Aston Villa FC
Spelare i Newcastle United Jets FC
Spelare i Bolton Wanderers FC
Spelare i Premier League
Spelare i English Football League
Spelare i Europamästerskapet i fotboll för herrar 2000
Spelare i VM i fotboll 2002
Spelare i Europamästerskapet i fotboll för herrar 2004
Spelare i VM i fotboll 2010
Födda 1978
Levande personer
Män
Personer från Leicester